Ван Рі́мсдайк () — прізвище.

Відомі носії 
 Джеймс ван Рімсдайк (1989) — американський хокеїст.
 Тревор ван Рімсдайк (1991) — американський хокеїст.